Giraud peut désigner :

Saints et bienheureux chrétiens 
 Giraud (+ 1031), originaire de Mantes dans la vallée de la Seine, élève de Gerbert d'Aurillac (pape Sylvestre II) ; fêté le 29 décembre.

Giraud comme prénom 
 Giraud/Gérold, évêque de Genève et archichancelier (958-978) ;
 Giraud d'Ancézune (-1504 à Rome), baron de Caderousse, seigneur de Cabrières, gouverneur de la maison de Charles VIII et Louis XII ;
 Giraud de Cambrie (), ecclésiastique et écrivain gallois ;
 Giraud de Thouars (), moine angevin, cinquième abbé de l'abbaye Saint-Florent de Saumur.

Giraud comme patronyme 

 Adrien Giraud (1938-2018), homme politique français ;
 Albert Giraud (1860-1929), poète belge ;
 André Giraud  (1925-1997), homme politique français ;
 Antoine Giraud (1749-1811), général français ;
 Augustin Giraud (1796-1875), homme politique français ;
 Aurélien Giraud (1998-), skateur français ;
 Benjamin Giraud (1986-), coureur cycliste français ;
 Bernardino Giraud (1721-1782), cardinal italien d'origine française ;
 Brigitte Giraud (1960-), romancière française ;
 Charles Giraud (1802-1881), juriste français ;
 Charles Giraud (1819-1892), peintre français ;
  ;
Clément Giraud ;
 Éliane Giraud (1952), sénateur français ;
 Émile Giraud (1894-1965), juriste, fonctionnaire international, et homme politique français ;
 Émile Victor Giraud (1868-1946), général français ;
  ;
 Eugène Giraud (1806-1881), peintre français ;
 Francis Giraud (1932-2010), homme politique français ;
 Gabriel Giraud (1???-176?), marchand français, fondateur de la ville de Caraquet ;
 Gaël Giraud (1970-), prêtre catholique jésuite et économiste ;
 Géraldine Giraud (1968-2004), actrice française ;
 Grégoire Giraud (1783-1836), sculpteur français ;
  ;
  ;
  ;
 Jean Giraud, dit Moebius (1938-2012), dessinateur et scénariste français de bande dessinée ;
 Jean Giraud (1936-2007), mathématicien français ;
  ;
 Jean-Jacques Giraud-Charreyron (1925-2011), général français ;
 Jean-Louis Giraud-Soulavie (1752-1813), compilateur français ;
 Joël Giraud (1959), homme politique français ;
 Joseph-Étienne Giraud (1808-1877), enseignant, médecin et entomologiste français ;
 Louis Giraud (1805-1883), homme politique français ;
Émile Giraud (1894-1965), juriste, homme politique, et fonctionnaire international français ;
 Mad H. Giraud (1880-1961), pseudonyme de Madeleine Gélinet, autrice et directrice de publication jeunesse
 Marc Giraud, écrivain français ;
 Marc Giraud (1986), joueur de rugby à XV français ;
 Marie Giraud (1899-2000), résistante française et première femme maire en Ardèche ;
 Marie-Louise Giraud, avorteuse guillotinée en 1943 ;
 Maximin Giraud (1835-1875), témoin avec Mélanie Calvat de l'apparition de la Sainte Vierge Marie à La Salette en Isère ;
 Michel Giraud (1929-2011), homme politique français ;
 Nicolas Giraud (1978-), acteur et réalisateur français ;
 Olivier Giraud (1977), humoriste et producteur français ;
 Olivier Giraud (1971), auteur de bande dessinée français ;
 Paul Émile Giraud (1792-1883), homme politique français ;
  ; 
 Pierre François Félix Joseph Giraud (1745 - 1821), homme politique français ;
 Pierre Marie Giraud (1973), marchand d’art français établi à Bruxelles ;
 Pierre-Noël Giraud (1949), économiste français ;
 Robert Giraud (1921-1997), poète et écrivain français, spécialiste de Paris et de l'argot ;
 Roger Giraud (1909-1944), résistant français tué à la bataille de Meximieux ;
 Roland Giraud (1942-), comédien français ;
 Sébastien Charles Giraud (1819-1892), peintre français ;
 Suzanne Giraud (1958-), compositrice française ;
 Sylvain Marie Giraud (1830-1885), prêtre catholique français ;
 Thibaut Giraud (1986-), vulgarisateur en philosophie et vidéaste web français ;
  ;
 Yves Giraud-Cabantous (1904-1973), pilote automobile français ;
 Yvette Giraud (1916 - 2014), chanteuse française.

Toponymes 

 Asnières-la-Giraud, commune française du département de la Charente-Maritime ;
 La Chaize-Giraud, commune française du département de la Vendée ;
 Salin-de-Giraud, village de la commune d'Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône ;
 Avenue Albert Giraud, à Bruxelles ;
 Avenue du Général-Giraud, à Reims.

Autre 
 Palais Giraud-Torlonia, palais situé à Rome

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge